The Line steht für:

 The Line, Partytanz aus den Vereinigten Staaten, siehe Bus Stop (Tanz)
 The Line (Saudi-Arabien), geplante Bandstadt in Saudi-Arabien